Денят, в който Земята спря може да се отнася за:
 Денят, в който Земята спря (филм, 1951)
 Денят, в който Земята спря (филм, 2008)